Karl Siegrist ist der Name folgender Personen:

* Karl Siegrist (Revolutionär) (1813–1891), deutscher Maschinenbauer und Revolutionär
 Karl Siegrist (Politiker) (1862–1944), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Karlsruhe